Das Entwicklungskomitee bezeichnet eine Institution:

 der Weltbank in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds
 des Europäischen Parlaments